Denial ("rifiuto", "negazione" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Denial – film del 1990 diretto da Erin Dignam
Denial – film del 1998 diretto da Adam Rifkin
Denial – cortometraggio del 2006 diretto da Joel Kelly
La verità negata (Denial) – film del 2016 diretto da Mick Jackson

Musica 
 Denial – traccia dell'album Dig di Miles Davis del 1951
Denial – album dei Crematory del 1992
 Denial – traccia dell'album Ozzmosis di Ozzy Osbourne del 1995
 Denial – traccia dell'album The Singles Collection, Volume 1 dei Dropkick Murphys del 2000
 Denial – traccia dell'album The lost lolli di Olivia Lufkin del 2004
Denial – singolo delle Sugababes del 2008